Села:
  Довгалівка — Вінницька область, Погребищенський район
  Довгалівка — Полтавська область, Великобагачанський район
  Довгалівка — Полтавська область, Миргородський район
  Довгалівка — Рівненська область, Дубенський район
  Довгалівка — Харківська область, Балаклійський район
  Довгалівка — Хмельницька область, Білогірський район
  Довгалівка — Чернігівська область, Талалаївський район